Чернопя́тов — фамилия:

 Чернопятов, Арнольд Иванович (род. 1931) — народный художник РФ (2020).
 Чернопятов, Виктор Ильич (1857—1935) — российский и советский историк-генеалог, археограф, общественный деятель.
 Чернопятов, Георгий Владимирович (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Чернопятов, Илья Никитич (1822—1879) — российский учёный-зоотехник, профессор.